Гурзадян — армянская фамилия.

 Гурзадян, Григор Арамович — учёный, физик, академик НАН РА.
 Гурзадян, Ваагн Григорьевич — учёный, физик.
 Гурзадян, Гагик Григорьевич — учёный, физик.
 Гурзадян, Саркис Арамович — Заслуженный архитектор РА .